Cascina Bianca ima više značenja:
 Cascina Bianca, Brescia
 Cascina Bianca, Como
 Cascina Bianca, Cuneo
 Cascina Bianca, Pavia